Айгыржал:
название населённых пунктов в Казахстане
 Айгыржал — село в составе городской администрации Аягоза Восточно-Казахстанской области.
 Айгыржал — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Айгыржал — село в Шетском районе Карагандинской области.
другое
  — археологический памятник мезолита и бронзового века из Киргизии.